Die Skeleton-Weltmeisterschaft 1997 fand im Gegensatz zur Bob-Weltmeisterschaft in Lake Placid in den Vereinigten Staaten statt.

Männer

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse bei davenportsleds.ca

1997
Sportveranstaltung 1997
Sportveranstaltung in Lake Placid
Skeleton (Vereinigte Staaten)